Termenul „lăstun” se poate referi la:
Lăstun, pasăre migratoare din familia rândunicilor, și anume:
Lăstun de casă, familia Hirundinidae 
Lăstun de mal, familia Hirundinidae
Lăstun de stâncă, familia Hirundinidae
Biserica Lăstuni
Dacia Lăstun, marcă de automobil românesc

Toponime
Lăstuni, localitate în județul Tulcea, România
Lăstuni, localitate în județul Vrancea, România

Vezi și
Rândunică (dezambiguizare)
 Toate paginile despre lăstuni
 Toate paginile despre hirundinide